24-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 13 по 16 сентября 2001 года в Морено (Аргентина) с участием 4 национальных сборных команд (финальный турнир). Чемпионский титул в 12-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Аргентина — страна-организатор;
 Бразилия  — победитель предыдущего чемпионата;
 Венесуэла, Уругвай — по итогам квалификации.

Квалификация 
Участники — Боливия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Уругвай, Французская Гвиана, Чили, Эквадор.

Южная зона
24—26 августа 2001. Винья-дель-Мар (Чили).

 24 августа: Уругвай — Парагвай 3:0 (25:19, 25:13, 25:13); Чили — Боливия 3:0.
 25 августа: Уругвай — Боливия 3:1 (25:15, 25:16, 18:25, 26:24); Чили — Парагвай 3:0.
 26 августа: Боливия — Парагвай 3:-; Уругвай — Чили 3:-.

Северная зона
29 августа—2 сентября 2001. Сан-Фелипе (Венесуэла).

По итогам квалификации путёвки в финальный турнир получили Венесуэла и Уругвай.

Система проведения чемпионата 
4 команды-участницы на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче определили победителя первенства. Оставшиеся две команды в матче за 3-е место определили бронзового призёра чемпионата.

Предварительный этап 

 13 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:16, 25:17, 25:11); Аргентина — Уругвай 3:0 (25:16, 25:11, 25:21).
 14 сентября: Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:17, 25:17, 25:19); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:20, 25:14, 25:20).
 15 сентября: Бразилия — Уругвай 3:0 (25:14, 25:12, 25:9); Аргентина — Венесуэла 3:0 (25:16, 25:23, 25:21).

Матч за 3-е место 
16 сентября
 Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:21, 26:24, 25:23)

Финал 
16 сентября
 Бразилия — Аргентина 3:0 (25:22, 25:18, 26:24)

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
2001 год в волейболе
Спорт в Аргентине в 2001 году
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Сентябрь 2001 года